Lipavský ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Lipavský (* 1985), tschechischer Politiker
 Josef Lipavský (1772–1810), tschechischer Komponist